Molekulska formula -{C19H22N2}- se može odnositi na:

 Depramin
 Pericin
 Triprolidin
 Eburnamenin